Maximiliano de Beauharnais (en francés, Maximilian de Beauharnais; Múnich, 2 de octubre de 1817 - San Petersburgo, 1 de noviembre de 1852) fue el tercer duque de Leuchtenberg, tercer príncipe de Venecia, príncipe de Francia, príncipe heredero del Reino de Italia y pretendiente al Gran Ducado de Fráncfort. Su esposa fue la gran duquesa María Nikoláyevna de Rusia y vivió en Rusia todo su matrimonio hasta su muerte.

Biografía 

Maximiliano nació en Múnich el 1 de noviembre de 1817 y fue el segundo hijo varón de Eugenio de Beauharnais y de Augusta de Baviera. Sus abuelos paternos eran el vizconde Alejandro de Beauharnais y su esposa Josefina, que tras quedar viuda contrajo matrimonio con Napoleón Bonaparte, el cual no tenía hijos propios y adoptó a Eugenio el 12 de enero de 1806, sin otorgarle ningún derecho de sucesión. Sus abuelos maternos eran el rey Maximiliano I de Baviera y su esposa, Augusta, hija de Jorge Guillermo, el hijo más joven del landgrave Luis VIII de Hesse-Darmstadt. Sus hermanos fueron: Augusto casado con la reina María II de Portugal; Amelia, casada con el emperador Pedro I de Brasil; Josefina, casada con el rey Óscar I de Suecia; Eugenia, casada con el príncipe Constantino de Hohenzollern-Hechingen; y Teodolinda, casada con el conde Guillermo de Urach.

Maximiliano I de Baviera nombró a Eugenio de Beauharnais duque de Leuchtenberg y príncipe de Eichstätt el 14 de noviembre de 1817, con el tratamiento de Alteza Real. Maximiliano ganó el título de príncipe de Leuchtenburg y se convirtió en el segundo en la línea de sucesión al ducado. Eugenio murió el 21 de febrero de 1824 y Augusto, el hijo mayor, heredó el ducado. El 28 de marzo de 1835, Augusto de Beauharnais, segundo duque de Leuchtenberg, falleció sin dejar descendencia. De esta manera, Maximiliano se convirtió en el tercer duque de Leuchtenberg. 

Maximiliano falleció en San Petersburgo el 1 de noviembre de 1852. Después de su fallecimiento, a sus hijos se les otorgó el título de príncipes Romanovsky, con el tratamiento de Alteza Imperial, y fueron incluidos en la Casa Imperial de Rusia.

Matrimonio y descendencia 
El 2 de julio de 1839, Maximiliano se casó con la gran duquesa María Nikoláyevna Románova, en la capilla del Palacio de Invierno. María era la hija mayor del zar Nicolás I de Rusia y de Carlota de Prusia. La pareja fijó su residencia en Rusia. Nicolás I le concedió el tratamiento de Alteza Imperial.

Maximiliano y María tuvieron siete hijos:
 Alejandra (1840-1843), fallecida a la edad de tres años.
 María (1841-1914), casada con Guillermo de Baden, hijo menor del gran duque Leopoldo de Baden. Fue la madre del príncipe Maximiliano de Baden, canciller de Alemania durante la Primera Guerra Mundial.
 Nicolás (1843-1891), cuarto duque de Leuchtenberg. Casado con Nadezhda Annenkova.
 Eugenia (1845-1925), casada con Alejandro de Oldemburgo.
 Eugenio (1847-1901), quinto duque de Leuchtenberg. Casado primero con Daria Opotchinina y después con Zinaida Skobeleva.
 Sergio (1849-1877), fallecido en la guerra ruso-turca. Comprometido con Rita de Candia, hija del conde Giovanni Mario de Candia.
 Jorge (1852-1912), sexto duque de Leuchtenberg. Casado primero con Teresa Petrovna de Oldemburgo y después con Anastasia de Montenegro.

Ancestros

Referencias 

Duques de Leuchtenberg
Nacidos en Múnich
Fallecidos en San Petersburgo
Comandantes de la Orden de la Espada